Фамилија Корона има више значења:

 Фамилија Корона (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Корона (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику